Osby kan syfta på:

Osby – en tätort som är centralort i Osby kommun
Osby kommun – en kommun i Skåne län 1971–
Osby socken – en socken i Skåne
Osby landskommun – en tidigare kommun i Kristianstads län 1863–1962
 Osby municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Osby landskommun 1887–1937
Osby köping – en tidigare kommun i Kristianstads län 1937–1970
Osby församling – en tidigare församling i Lunds stift –2006
Osby kyrka – en kyrkobyggnad i Osby
 Osby distrikt – ett distrikt i Osby kommun och Skåne län 2016–
Osby-Visseltofta församling –  en församling i Östra Göinge kontrakt i Lunds stift 2006–
Osby pastorat – pastorat i Svenska kyrkan
Osby hembygdsförening – hembygdsförening i Sverige
 Osby järnvägsstation – en järnvägsstation på Södra stambanan
Osby IK – idrottsklubb i Sverige
Osby, Hörby kommun - en småort i Hörby och Höörs kommuner
 Osby skansar – ett naturreservat i Osby kommun i Skåne län